Граф Карл Ни́рот (, около 1650 — ) — шведский военачальник, генерал-губернатор Эстляндии (1709—1710) и Финляндии (1710—1712).

Биография 
Начал службу в 1671 году корнетом в полку Вольмара Врангеля в Померании, участвовал в войне против Бранденбурга и Дании за Сконе, в 1679 году стал лейтенантом драбантов, в 1693 году зачислен в потомственное шведское дворянство. 

В 1700 году — полковник Смоландского кавалерийского полка, участвовал при высадке на о. Зеландия, наименован генерал-майором, далее сражался на Двине (1701), при Клишове (1702) и Пунице (1703). 

С 1704 года — генерал-лейтенант кавалерии. В кампании 1705 года удачно действовал против генерала Пайкуля во время битвы при Варшаве, в 1706 году возведен в баронское достоинство, с 15 мая 1707 года — государственный советник и президент Готландского гофгерихта, с 1709 года — граф.

С 12 октября 1709 года — генерал-губернатор Эстляндии, после падения Выборга в 1710 году сменил Г. Либекера на посту главнокомандующего шведской армии в Финляндии, наименован генерал-аншефом.

Умер 12 января 1712 года.

Владел имениями Юльфорс () приходе Stora Malms в Сёдерманланде и Кёндес (Köndes, ) в Эстляндии. Был женат трижды.

Примечания

Ссылки 
 статья Nieroth, Karl  в Nordisk Familjebok (1913). 
 статья Nieroth, Carl  в Svenskt biografiskt handlexikon (1906). 

Государственные деятели Швеции
Военачальники Швеции
Участники Северной войны
Карл